Magerfleisch ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Magerfleisch (1883–1972), deutsche Malerin
 Johannes Magerfleisch (1885–1968), deutscher Maler